Chame – comune della Repubblica di Panama
 Chame – città del Nepal